Aceasta este  o listă pe țări cu nivelele de dotare cu echipament  militar, care include nave militare, avioane de luptă, arme nucleare. Lista are doar un caracter enumerativ-indicator, nefiind făcute simultan comparații directe.

Listă

States marked 'TC' are widely considered technologically capable of wielding, operating or developing nuclear weapons, however are signatories of the NPT and are not known to possess any at the current moment. Japan, South Korea, Poland, and Taiwan are generally considered de facto nuclear states due to their believed ability to wield nuclear weapons within 1 to 3 years.

Vezi și
List of countries by number of military and paramilitary personnel
List of countries by military expenditures
List of countries by military expenditure per capita
List of countries by Military Strength Index
List of countries by Global Militarization Index
List of countries without armed forces
List of militaries by country

Note

Referințe

Bibliografie 
 
 
 
 
 South African Navy official website

Lectură suplimentară 
 A. H. Cordesman, A. A. Burke, The Balance of Western Conventional Forces: A Comparative Summary of Military Expenditures; Manpower; Land, Air, Naval Forces; and National Force Trends, CSIS, January 2001, retrieved 14 November 2008.

Legături externe

 Global security website
 World Military Guide
 PRC official website 
 Indian Ministry of Defence
 The World Fact Book - South Africa 
 Canada's Budget 2008: Taxes and the Forward March of Neoliberalism

Liste de țări
listă
Echipment